Сезон «Динамо» (Київ) 2019—2020 — 29-й сезон київського «Динамо» у чемпіонатах України.

Склад команди

Трансфери

Прийшли

Пішли

Пішли в оренду

Передсезонні та товариські матчі

Сезон

Суперкубок

Чемпіонат України

Перший етап

Статистика матчів

Турнірна таблиця 

|}

Місце у чемпіонаті за туром

Матчі

Другий етап

Статистика матчів

Турнірна таблиця 

|}

Місце у чемпіонаті за туром

Матчі

Кубок України

Ліга чемпіонів

Кваліфікаційний раунд

Ліга Європи

Груповий турнір 

|

|}

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що залишили команду

|}

Бомбардири

Сухі матчі

Дисциплінарні порушення

Відвідуваність матчів

Чемпіонат України 
Перший етап

Домашні матчі

Виїзні матчі

Матчі єврокубків 

Домашні матчі

Виїзні матчі

Матчі в інших турнірах

Примітки 

Динамо Київ
Сезони «Динамо» (Київ)